Puerto Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto Buenavista, Guerrero, ort, Acatepec, 
 Puerto Buenavista, Oaxaca, ort, San José Tenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar